Села:
 Коржі — Київська область, Броварський район
 Коржі — Полтавська область, Решетилівський район
 Коржі — Сумська область, Роменський район
Залізниця:
 Коржі — залізнична платформа Київської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Корж